Зинаида Васильевна Конопля́нникова (14 ноября 1878, Санкт-Петербург — 29 августа 1906, Шлиссельбургская крепость) — учительница сельской школы, участница революционного движения в России, член партии эсеров, после 1905 года стала террористкой, убийца генерал-майора Г. А. Мина.

Фрагменты биографии 
Окончила учительскую семинарию, работала учительницей сельской школы в Гостилицах под Петергофом.

Участник революционного движения 
В 1902 году была взята под наблюдение жандармами: «…у Коноплянниковой имеется большое количество книг, в которых говорится, что Бога нет, а потому не может быть и земного царя, а кроме книг печатных, у Коноплянниковой есть и рукописные сочинения такого же рода».

В 1903 году «за революционную пропаганду среди крестьян» была арестована и посажена в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. В апреле 1904 году была освобождена. В 1905 году повторно арестована, но через месяц отпущена.

C 1906 года член Летучего боевого отряда Северной области. Охранке удалось раздобыть клок разорванного письма Коноплянниковой, в котором были сведения о намерении уехать в столицу, чтобы «окончательно согласовать свою жизнь с идеей».

13 августа 1906 года на станции Новый Петергоф в 8 часов 7 минут утра она подошла к экипажу, в котором сидел активный каратель генерал-майор Георгий Мин с семьёй — женой и дочерью, и в упор из браунинга сделала четыре выстрела в спину генералу, от которых тот сразу скончался. Покушавшуюся тут же схватили.

26 августа в Трубецком бастионе Петропавловской крепости состоялось заседание военно-окружного суда по делу З. В. Коноплянниковой. Считается, что в своём заявлении на суде Коноплянникова впервые ввела понятие «красный террор»:

Партия решила на белый, но кровавый террор правительства ответить красным террором…
В два часа дня объявили приговор: повешение. 28 августа великий князь Николай Николаевич утвердил приговор, а в ночь с 28 на 29 августа Коноплянникова на специальном катере была доставлена в Шлиссельбургскую крепость и в 9 часов 26 минут утра повешена, став первой женщиной, повешенной в России в XX веке.

Очевидец рассказывает: «До последней минуты она держала себя с полным самообладанием, последней своей воли не объявила, от напутствия священника отказалась. Выслушав приговор, она отстегнула от платья белый крахмальный воротничок, обнажила шею и дала связать себе руки. Палач быстро управился с нею». У очевидца осталось ощущение, что она шла на смерть так, как идут на праздник. А.В.Герасимов пишет, что её последними словами стали: «Товарищ, верь, взойдёт она, звезда пленительного счастья». Но воспоминания присутствовавших при казни эту легенду не подтверждают.

Память 
 В Твери именем Зинаиды Коноплянниковой названа улица.
 В Шлиссельбургской крепости на месте казни установлена гранитная мемориальная доска.
 Имя Коноплянниковой носила улица в деревне Луизино.

Примечания

Ссылки 
 Кан Г. С.   Грозя бедой преступной силе… Летучий боевой отряд Северной области (1906-1908). Т.I-II» (СПб., 2021) ISBN 978-5-87991-153-4
 Кан Г. Зинаида Коноплянникова и убийство генерала Г. А. Мина. «Российская история» № 5 2015 с.99-117
 Шулятиков В. «Прости мой народ» // Учительская газета. — 1987.
 Коноплянникова Зинаида Васильевна (1878—1906) // Учительская газета. — 1988, 7 ноября.
 Павел Перец про террористку Зинаиду Коноплянникову   

Педагоги Российской империи
Эсеры
Социалисты России
Казнённые революционеры
Повешенные в Российской империи
Революционерки Российской империи
Убийцы Российской империи
Казнённые за убийство
Члены Северного боевого летучего отряда
Члены Боевой организации партии социалистов-революционеров
Казнённые в Российской империи в XX веке
Женщины-преступницы Российской империи